Camino (pel·lícula), pel·lícula dirigida per Javier Fesser el 2008 
 Camino (navegador), navegador d'Internet 
 Jaime Camino Vega de la Iglesia (Barcelona, 1936), realitzador cinematogràfic